

Cypr
 Ajos Teodoros – wieś w dystrykcie Famagusta
 Ajos Teodoros – wieś w dystrykcie Larnaka
 Ajos Teodoros – wieś w dystrykcie Limassol
 Ajos Teodoros Soleas – wieś w dystrykcie Nikozja
 Ajos Teodoros Tilirias – wieś w dystrykcie Nikozja